Юниорский турнир ФИФА 1953 — шестой юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в 1953 году в Бельгии с 31 марта по 6 апреля. В финале сборная Венгрии победила сборную Югославии со счётом 2:0.

Участники 
  Аргентина (приглашенная сборная)
  Австрия
  Бельгия (хозяева)
  Англия
  Франция
  ФРГ
  Венгрия
  Люксембург
  Нидерланды
  Северная Ирландия
  Ирландия
  Саар
  Испания
  Швейцария
  Турция
  Югославия

Первый раунд

Квалификация

9-16 места

1-8 места

Полуфиналы

13-16 места

9-12 места

5-8 места

1-4 места

Финальные матчи

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты на rsssf.com  

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 1953 году
Международные соревнования по футболу в Бельгии
Март 1953 года
Апрель 1953 года
Чемпионаты Европы в Бельгии
Чемпионаты Европы в 1953 году